Saaristo est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Anneli Saaristo (née en 1949), chanteuse finlandaise
Julius Saaristo (1891-1969), athlète finlandais du lancer du javelot
Michael Ilmari Saaristo (1938-2008), arachnologiste et entomologiste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois